Rappresaglia, istituto del diritto internazionale

Il termine ricorre anche nei seguenti nomi o titoli
Rappresaglia (Reprisal!), film diretto da George Sherman (1956)
Rappresaglia, film diretto da George P. Cosmatos (1973)
Rappresaglia, gruppo musicale Hardcore punk
Rappresaglia (Blowback), episodio della serie televisiva FlashForward
Rappresesaglia, titolo del primo demo su cassetta del mc abbruzzese Lou X, membro di spicco della scena Hip Hop italiana degli anni 90